Sean Murphy pode se referir a:

 Sean Murphy (nadador), um nadador olímpico que representou o Canadá nos Jogos Olímpicos de 1988
 Sean Murphy (criptográfico), professor da Royal Holloway da Universidade de Londres e cocriador do método de criptoanálise "Davies' attack"
 Sean Murphy (Oz), um personagem fictício da série de televisão Oz
 Seán Murphy, futebolista irlandês
 Sean Gordon Murphy, um desenhista e cartunista
 Sean Patrick Murphy, um jogador profissional de golfe nascido em 1965

Ver também 
 Shaun Murphy, página de desambiguação com pessoas de nome similar

Desambiguações de antropônimos